

Sciences humaines et sociales

Géographie et géopolitique 
 L'île de Chypre est une île de la mer Méditerranée.
 La république de Chypre, ou simplement Chypre, est un État indépendant depuis le  qui couvre de jure la totalité de l'île de Chypre mais se limite de facto, depuis 1974, à sa partie sud.
 La république turque de Chypre du Nord, ou Chypre-Nord, est un État autoproclamé et reconnu par la seule Turquie, qui occupe depuis 1974 la partie nord de l'île de Chypre.
 La république unie de Chypre est un projet avorté d'État fédéral proposé en 2004 dans le cadre du plan Annan afin de réunifier les deux États qui se partagent  l'île de Chypre.

Sciences et techniques

Biologie 
 L'Arbousier de Chypre (Arbutus andrachne) est une espèce de plante de la famille des Éricacées.
 Le Cèdre de Chypre (Cedrus brevifolia), parfois considéré comme une sous-espèce (ou une variété) du cèdre du Liban, est une espèce endémique des monts Troodos, dans l'île de Chypre.
 Chou de Chypre est l'un des noms du chou fleur (Brassica oleracea L. var. botrytis L.).
 La Fauvette de Chypre (Sylvia melanothorax) est une espèce de fauvettes typiques vivant à Chypre.
 L'Hippopotame nain de Chypre (Hippopotamus minor) est une espèce disparue d'hippopotame, qui vivait jusqu'au début de l'Holocène sur l'île de Chypre.
 Le Traquet de Chypre (Oenanthe cypriaca) est une espèce de passereaux de la famille des Muscicapidés.

Parfumerie 
 Le chypre est une base de parfum.

Histoire 
 Chypre était une province romaine.
 Chypre est un thème de l'Empire byzantin (965-1191).
 Le royaume de Chypre est un des États latins d'Orient (1192-1489) ;
 Chypre a été une colonie britannique de 1878 à 1960.
 Le codex de Chypre est un codex sur vélin du Nouveau Testament en écriture grecque onciale.
 Les dix cités-royaumes de Chypre sont un ensemble de dix États situés sur l'île de Chypre pendant l'Antiquité, énumérés dans une inscription du roi assyrien Assarhaddon en 673-672 
 Salamine de Chypre est une ancienne cité-État de l'île de Chypre.

Culture et société

Alimentation 
 Le chypre est un vin produit dans l'île de Chypre.

Droit 
 Modinos c. Chypre est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 1993 qui condamne Chypre pour avoir interdit les relations sexuelles entre personnes de même sexe.

Musique et spectacle vivant 
 La Reine de Chypre est un grand opéra composé par Fromental Halévy en 1841.

Sports 
 Le rallye de Chypre est une course automobile créée en 1970, étape du championnat du monde des rallyes de 2000 à 2006.

Anthroponyme 
 Alexandre de Chypre est un moine chrétien de Chypre et un hagiographe du .
 Amaury II de Chypre (vers 1272-1310) est un seigneur de Tyr et gouverneur et régent de Chypre.
 Anne de Chypre (1418-1462) est la fille de Janus de Chypre et de Charlotte de Bourbon.
 Arcadius de Chypre (?-vers 640), archevêque de Salamine de Chypre, est l'auteur d'un éloge de saint Georges de Lydda et peut-être de la Vie de saint Siméon Stylite le Jeune.
 Charlotte de Chypre (1444-1487) est une reine de Chypre.
 Chrysostome  de Chypre (1927-2007) est un archevêque de Chypre.
 Chrysostome II de Chypre (1941-) est l'actuel primat de l'Église orthodoxe de Chypre avec le titre d'Archevêque de Nouvelle Justinienne et de tout Chypre.
 Démétrios de Salamine de Chypre est un vainqueur olympique originaire de Salamine de Chypre, principalement connu grâce à une inscription à Anazarbe (Cilicie).
 Grégoire de Chypre est un moine de l'Église d'Orient, écrivain religieux de langue syriaque, actif dans la première moitié du .
 Grégoire II de Chypre (1241-1290) est un patriarche de Constantinople.
 Guy de Chypre (vers 1275-1303) est un connétable de Chypre.
 Henri  de Chypre (1217-1254) est un roi de Chypre.
 Henri II de Chypre (1271-1324) est un roi de Chypre et de Jérusalem.
 Hugues I de Chypre (1193-1218) est un roi de Chypre.
 Hugues II de Chypre (1252-1267) est un roi de Chypre.
 Hugues III de Chypre (1235-1284) est un roi de Chypre et de Jérusalem.
 Hugues IV de Chypre (1294-1359) est un roi de Chypre.
 Jacques  de Chypre (1334-1398)  est un roi de Chypre.
 Jacques II de Chypre (vers 1439-1473) est un roi de Chypre.
 Janus de Chypre (1375-1432) est un roi de Chypre.
 Jean  de Chypre (vers 1267-1285) est un roi de Chypre et de Jérusalem (sous le nom de ).
 Jean  de Chypre (1418-1458) est un roi de Chypre.
 Pierre  de Chypre (1328-1369) est un roi de Chypre.
 Pierre II de Chypre (vers 1357-1382) est un roi de Chypre.
 Ptolémée de Chypre (vers 116-58 ) est un roi de Chypre.
 Zénon de Chypre (334-262 ) est un philosophe grec d'origine phénicienne, fondateur en −301 du stoïcisme, l'école du Portique.

Homonymie de toponyme